Абрамовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Абрамовская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Абрамовская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Абрамовская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Абрамовская волость (Малоярославецкий уезд) — в разное время в составе Московской и Калужской губерний